Il doppio del torneo di tennis Aryamehr Cup 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Wojciech Fibak e Raúl Ramírez che hanno battuto in finale Juan Gisbert e Manuel Orantes 7-5, 6-1.

Teste di serie 

 Wojciech Fibak /  Raúl Ramírez (campioni)

  Juan Gisbert /  Manuel Orantes (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Aryamehr Cup 1976